Aily bezeichnet

 Aily (Virginia), Ort im Dickenson County
 Aily Branch, Fließgewässer im Buchanan County, Virginia

Siehe auch:
 Ailly (Begriffsklärung)